Киген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киген, Майк — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Киген, Уилфред — кенийский легкоатлет, марафонец.
 См. также 
 Кейген — небольшая программа, которая генерирует криптографический ключ для шифрования данных.